Йоан Анагност може да се отнася за:

 Йоан Анагност, византийски историк от XV век;
 Йоан Анагност, балкански зограф от XIX век.